Planches bezeichnet:

 Planches, französische Gemeinde im Département Orne
 Col des Planches, Pass im Schweizer Kanton Wallis
 eine ehemalige politische Gemeinde im Schweizer Kanton Waadt, siehe Les Planches VD
 eine Gemeinde im französischen Département Eure, siehe Les Planches (Eure)
 eine Gemeinde im französischen Département Jura, siehe Les Planches-en-Montagne
 eine Gemeinde im französischen Département Jura, siehe Les Planches-près-Arbois

Siehe auch:
 Planche